Die 1. Divisjon 1989 war die 45. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 27. Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 29. April 1989 und endete am 8. Oktober 1989.

Modus 
Zwölf Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Der Zehntplatzierte und damit Drittletzte musste zusätzlich Relegationsspiele gegen die beiden Zweiten der 2. Divisjon (Gruppe A und B) um den Klassenerhalt absolvieren.

Saison 
Lillestrøm SK wurde zum fünften Mal Meister. Lillestrøm war seit dem 8. Spieltag Tabellenführer und hatte ab dem 13. Spieltag jeweils mindestens fünf Punkte Vorsprung vor der Konkurrenz. Zwei Spieltage vor Schluss war der amtierende Meister Rosenborg Trondheim entthront.

Der Aufsteiger FK Mjølner konnte im Gegensatz zum anderen Aufsteiger Viking Stavanger die Klasse nicht halten und stieg wieder ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Relegation 
Vålerengen konnte sich in den Relegationsspielen gegen die Tabellenzweiten der Gruppe A und B der zweiten Liga durchsetzen und verblieb damit in der höchsten Spielklasse im norwegischen Fußball.

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv
Zuschauer 1989

Fußballsaison 1989
Eliteserien-Saison (Fußball)